Waltari – gruppo musicale avant-garde metal finlandese attivo dal 1986
 Mika Waltari – scrittore, giornalista, poeta, sceneggiatore, drammaturgo e traduttore finlandese
 4266 Waltari – asteroide della fascia principale